Тирнштейн — немецкая фамилия. Известные носители:

 Тирнштейн, Юлий Карлович (1814—1862) — инженер-кораблестроитель, основатель российской династии кораблестроителей, старший судостроитель Корпуса корабельных инженеров в Санкт-Петербургском порту, строитель первого в России гидравлического дока.
 Тирнштейн, Роберт Юльевич (1841-?) — инженер-кораблестроитель, главный корабельный инженер Николаевского порта, инспектор кораблестроения Корпуса корабельных инженеров, сын Ю. К. Тирнштейна.
 Тирнштейн, Константин Робертович (1869—1942) — инженер-механик флота, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, инженер-механик капитан 1 ранга, старший инженер-механик Николаевского порта, сын Р. Ю. Тирнштейна..